Соловьёв, Вячеслав:
 Соловьёв, Вячеслав Валерьевич (1970—2008) — серийный убийца-отравитель.
 Соловьёв, Вячеслав Дмитриевич (1925—1996) — советский футболист, тренер.
 Соловьёв, Вячеслав Евгеньевич (1937—2006) — советский футболист и игрок в хоккей с мячом.
 Соловьёв, Вячеслав Павлович (род. 1941) — советский и украинский учёный-кибернетик.